Гондорф () — громада в Німеччині, розташована в землі Саксонія.
 Коберн-Гондорф () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.
 Джером Гондорф (, нар. 26 червня 1988, Карлсруе, Німеччина) — німецький футболіст.